Махмуд Мухтар:
 Махмуд Мухтар — египетский скульптор, реформатор египетского искусства
 Махмуд Мухтар-паша — турецкий генерал
 Махмуд Мухтар (футболист) — современный египетский футболист